Foum Zguid (franska: Foum Zguid (MU), Foum Zguid (Commune Urbaine), arabiska: فم الحصن (البلدية)) är en kommun i Marocko.   Den ligger i provinsen Tata och regionen Guelmim-Es-Smara, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Antalet invånare är .

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Guelmim-Es-Smara